Raymond Brown es el nombre de varias personas:

 Raymond Brady Brown, jugador estadounidense de baloncesto que desarrolló su carrera profesional en Europa;
 Raymond Matthews Brown, conocido como Ray Brown, músico estadounidense, uno de los más importantes e influyentes contrabajistas de jazz;
 Raymond Edward Brown, sacerdote católico estadounidense, académico experto en exégesis bíblica.